DaDa (album Alice Coopera)
 DaDa (album Blue Café)